Abraham González kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Abraham González, Chihuahua, Bachíniva, 
 Abraham González, Chiapas, Mapastepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar